Bori peut désigner :
 Bori, une ville du Bénin
 Bori, une commune du Burkina Faso
 Bori Centre, un village du Cameroun dans le massif du Bori
 Edgar Bori, un auteur-compositeur-interprète québécois
 Lucrezia Bori, une cantatrice espagnole.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme